C23 steht für:
 Gallenblasenkarzinom, ICD-10-Code der Erkrankung
 Hauptstraße C23, Straße in Namibia
 Variante der Programmiersprache C, Nachfolger von C17

Fahrzeuge:
 Chrysler Serie C23, PKW-Modelle (1939)
 Nissan Serena C23, PKW-Modell (1990er, 2000er)
 Voisin C23, PKW-Modell (1930er)
 Caldwell 23, eine Galaxie aus dem Caldwell-Katalog

C-23 steht für:
 Short C-23, britisches Kurzstrecken-Passagier- und Frachtflugzeug

C23